W sezonie 1876-1877 odbyła się 6. edycja Pucharu Anglii. Do turnieju przystąpiło 37 drużyn; 5 z nich wycofało się przed jego rozpoczęciem.

Pierwsza runda

Druga runda

Trzecia runda

Powtórka

Czwarta runda

Powtórka

Półfinały

Finał 
Mecz finałowy odbył się w sobotę 24 marca 1877 roku na stadionie Kennington Oval w Londynie.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

Przypisy 

1876 w Europie
1877 w sporcie
1877 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej